Рахімов (, , ) — тюркське прізвище.

Відомі носії:
 Алішер Рахімов (1977) — узбецький професійний боксер, чемпіон Азії серед аматорів.
 Рахімов Бекташ Рахімович (1924—2009) — радянський державний діяч, 1-й секретар Хорезмського, Андижанського і Самаркандського обкомів КП Узбекистану, заступник голови Ради міністрів Узбецької РСР.
 Рахімова Венера Тімерханівна (!946) — радянська та російська акторка.
 Рахімов Муртаза Губайдуллович (1934) — радянський та російський державний і політичний діяч, перший президент Башкирії.
 Рахімов Рашид Маматкулович (1965) — радянський, таджицький і російський футболіст.
 Рустамходжа Рахімов (1975) — німецький боксер таджицького походження, призер Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи.
 Рахімов Сабір Умарович (1902—1945) — гвардії генерал-майор, Герой Радянського Союзу.
 Рахімов Тагір Тімерханович (1963) — радянський та російський актор театру і кіно.
 Рахімов Урал Муртазович (1961) — колишній генеральний директор ВАТ «АНК „Башнєфть“».

Див. також 
 Генерал Рахімов (фільм)
 Рахімово

Тюркські прізвища